Jazīrat Warbah (arabiska: جَزِيرَة وَرْبَة) är en ö i Kuwait.   Den ligger i provinsen Muḩāfaz̧at al Jahrā', i den nordöstra delen av landet,  km norr om huvudstaden Kuwait Stad. Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen på Jazīrat Warbah är mycket platt. Öns högsta punkt är  meter över havet. Den sträcker sig 8,4 kilometer i nord-sydlig riktning, och 14,8 kilometer i öst-västlig riktning.  Trakten runt Jazīrat Warbah är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Öar i Muḩāfaz̧at al Jahrā'
Öar i Kuwait större än 10 kvadratkilometer